«Площа Повстання» — назва станцій метро в різних містах:

 «Площа Повстання» — станція метро в Санкт-Петербурзі.

 «Площа Повстання» — колишня назва станції метро «Захисників України» у Харкові.